Dragpa Gyaltsen a été donné comme nom à plusieurs personnalités tibétaines.
 Jetsün Dragpa Gyaltsen (1147 — 1216)), lama sakyapa ;
 Gongma Drakpa Gyaltsen (1374 — 1432) roi de l'Ü-Tsang pendant la Période Phagmodrupa ;
 Duldzin Dragpa Gyaltsen (1374 — 1434), lama sakyapa ;
 Tulku Dragpa Gyaltsen ou Ngatrul Dragpa Gyaltsen (1619 — 1656), lama sakyapa ;
 ''' (1762 — 1836).